L'edizione 1957-1958 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ernst Wechselberger (), con 22 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1957-1958 e vincitore Coppa Svizzera.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1958-1959.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio retrocessione

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Verdetti 
 Young Boys Campione di Svizzera 1957-1958.
 Winterthur e Bienne retrocesse in Lega Nazionale B.

Collegamenti esterni 
 
  Stagione su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
1957-1958